Хейдрун — коза в германо-скандинавской мифологии.
 Хейдрун — нефтегазовое месторождение в акватории Норвежского моря.